Eagle Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Eagle Lake, Ontario, sjö, 
 Eagle Lake, Alberta, sjö,

USA 

 Eagle Lake, Florida, ort, Polk County, 
 Eagle Lake, Maine, ort, Aroostook County,
 Eagle Lake, Minnesota, ort, Blue Earth County, 
 Eagle Lake, Texas, ort, Colorado County, 
 Eagle Lake, Wisconsin, ort, Racine County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar